Текали () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Текали — село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия с 97%-ным азербайджанским населением.
 Текали-де-Эррера — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.